Кусовы — русский дворянский и баронский род.

Происхождение 
Происходит от санкт-петербургского первостатейного купца Василия Григорьевича Кусова (1729—1788), отец и дядя которого торговали игрушками. Василий Григорьевич с 1766 года жил в Петербурге, где завел обширную заграничную торговлю; вступив в непосредственные сношения со многими портами Германии, Франции и Англии, даже Испании, он отправлял за границу лес, сало, пеньку, железо, и в огромном количестве ввозил колониальные товары. Он положил основание фирме, более 100 лет занимающей одно из виднейших мест в петербургском купечестве. Жена — Неонила Яковлевна Кусова (1731—1791).

Его сын Иван Васильевич Кусов (1750—1819) с 1788 года возглавил торговую контору и открыл в Москве и Амстердаме её отделения, которыми управляли его сыновья. Был одним из учредителей Российско-Американской компании. Основал в Петербурге сахарный, поташный, водочный и кожевенный заводы. В В 1800 году одним из первых в России был Высочайше пожалован званием коммерции советника одновременно с учреждением этого звания. Много лет состоял членом совета Петербургского коммерческого училища. Был женат на Пелагее Ивановне Кокушкиной  (1759—1797), имел многочисленное семейство и славился своим хлебосольством.

Определением Правительствующего Сената от 16 ноября 1848 г. признаны в дворянстве, со внесением в первую часть дворянской родословной книги, Василий Иванович Кусов с братом Александром, по заслугам отца их коммерции советника Ивана Васильевича Кусова (1750—1819), а определением Правительствующего Сената 9 февраля 1882 года утверждено постановление С.-Петербургского дворянского депутатского собрания 3 декабря 1881 года о сопричислении Ивана Васильевича Кусова с женой Ольгой Алексеевной, с детьми: Иваном и Ольгой к роду Кусовых.

Родные дяди Василия Ивановича: коммерции советник Алексей и коллежский советник Николай (Санкт-Петербургский городской голова), сыновья Ивана, и внуки Василия Григорьевича, Кусовы признаны в дворянском достоинстве — первый, как старший в роде, по именитости отца и деда Высочайше утверждённым 27 марта 1830 г. мнением Государственного Совета.

Алексей Алексеевич Кусов в 1866 году, в честь 100-летия торгового дома, был возведён в баронское достоинство Российской империи.

Род Кусовых был внесён в V и I части родословных книг Санкт-Петербургской губернии и V часть родословных книг Витебской губернии Российской империи.
 Кусов, Владимир Святославович (1935—2009) — выдающийся российский учёный, историк-картограф, исследователь старинных русских чертежей, положивший начало многим научным направлениям в исторической картографии, доктор географических наук, профессор географического факультете МГУ им. М. В. Ломоносова.
 Кусов, Иван Алексеевич (1809—1865) — генерал-майор, участник русско-турецкой войны 1828—1829 годов и Венгерского похода 1849 года.

Родословная 

 Григорий
 Василий Григорьевич (род. 1729, ум. 18.09.1788). Жена: Неонила Яковлевна, урожд. N (род. 1731 (1732), ум. 1791).
 Иван Васильевич (род. 1750, ум. 18.08.1819), коммерции советник. Жена: Пелагея Ивановна, урожд. Кокушкина (род. 1759 (1760), ум. 1797), дочь Ивана Козьмича Кокушкина и Анны Ивановны, урожд. N.
 Алексей Иванович (род. 10.03.1779, ум. 16.07.1848), коммерции советник, признан в дворянстве (27.03.1830). 08.07.1832 года жалован дипломом на потомственное дворянское достоинство и гербом, внесённым в Сборник дипломных гербов Российского Дворянства, не внесённых в Общий Гербовник (том VII, стр.148) . Жена: Екатерина Ивановна, урожд. Хмельницкая (род. 01.11.1788, ум. 07.06.1853, Санкт-Петербург), дочь Ивана Парфеновича Хмельницкого (род. 1742, ум. 01.02.1794).
 Иван Алексеевич (род. 05.02.1809, ум. 06.08.1865, Санкт-Петербург).
 Василий Алексеевич (род. 1812, ум. 1867).
 Алексей Алексеевич 1-й барон Кусов (20.05.1866) (род. 1814, ум. 1867).
 Барон Владимир Алексеевич (род. 1851, ум. 1917), действительный статский советник; чиновник особых поручений Дирекции императорских театров. Вместе с женой и детьми определением Правительствующего Сената от 27.01.1892 г. утверждён в баронском достоинстве со внесением в V часть Родословной книги. Жена: Вера Александровна, урожд. Кусова.
 Барон Георгий Владимирович (род. 17.06.1887, Санкт-Петербург, ум. ?). 16.06.1919 отправлен в Москву и заключён в Бутырскую тюрьму. По ходатайству юридического отдела Московского Политического Красного Креста освобождён, продолжил служение в Красной армии. В 1924 — демобилизован, работал в советских учреждениях в Ленинграде. В марте 1935 — выслан из Ленинграда в посёлок Зубчаниновка Куйбышевской области на 5 лет. Кусов Георгий Владимирович, . Жена: Вера Илларионовна, урожд. Горленко, дочь полковника Иллариона Владимировича Горленко и Марии Ивановны, урожд. Долиной.
 Баронесса Кира Владимировна.
 Баронесса Марина Владимировна.
 Барон Борис Алексеевич (род. 1862, ум. ?). Вместе с женой и детьми определением Правительствующего Сената от 27.01.1892 г. утверждён в баронском достоинстве со внесением в V часть Родословной книги. Жена: Екатерина Александровна, урожд. Спиридонова.
 Баронесса Фаина Борисовна.
 Баронесса Зоя Борисовна.
 Виктор Алексеевич (род. 1829, ум. 1902). Жена: Мария Васильевна, урожд. Попова (род. 1843, ум. ?).
 Вера Алексеевна. Муж: Александр Павлович Волков (род. 23.04.1810, ум. 15.03.1880), сын Павла Платоновича Волкова (род. 1776, ум. ?) и Авдотьи Васильевны, урожд. Мересковой.
 Николай Иванович (род. 1781, ум. 1856), коллежский советник, Санкт-Петербургский городской голова, признан в дворянстве (27.03.1830). 08.07.1832 года жалован дипломом на потомственное дворянское достоинство и гербом, внесённым в Сборник дипломных гербов Российского Дворянства, не внесённых в Общий Гербовник (том VII, стр.148) . Жена: Мария Ивановна, урожд. N (род. 1796, ум. 1862).
 Пелагея Ивановна (род. 1783, ум. ?). Муж: Иван Александрович Уваров (род. 1777, ум. 1834), сын Александра Яковлевича Уварова (род. 1736, ум. 1808) и Матрёны Ивановны, урожд. Черниковой (род. 1749, ум. 1781).
 Сергей Иванович (род. 1784, ум. 1824). Жена: Фиония (Хиония) Николаевна, урожд. Кусовникова (род. 1793, ум. 1856).
 Мария Сергеевна (род. 1818, ум. 1910). Муж: Александр Александрович Ольхин (род. 1812, ум. 1873), сын Александра Васильевича Ольхина (род. 20.06.1771, ум. 19.08.1815) и Елизаветы Николаевны, урожд. Кайдановой (ум. 08.09.1861).
 Юлия Сергеевна (род. 08.01.1819, ум. 05.12.1887). Муж: Валентин Андреевич Коссиковский, сын Андрея Ивановича Коссиковского (род. 1768, ум. 23.06.1838) и Татьяны Николаевны, урожд. N (ум. 19.10.1854).
 Мария Ивановна (род. 1784, ум. 1848). Муж: Яков Иванович Билибин (род. 1779, ум. 1854), сын Ивана Харитоновича Билибина (род. 1748, ум. 1808). Их правнук — Иван Яковлевич Билибин.
 Василий Иванович, признан в дворянстве (16.11.1848). Жена: Каролина Петровна, урожд. N.
 Елизавета Васильевна (род. 28.12.1834, Санкт-Петербург).
 Серафима Васильевна (род. 17.07.1840, Санкт-Петербург).
 Александра Васильевна (род. 01.10.1847, Санкт-Петербург).
 Илья Иванович
 Александра Ивановна (род. 1778, Санкт-Петербург, ум. 1843, там же). Муж: Иван Иванович Ростовцев (род. 09.09.1764, ум. 24.08.1807), сын Ивана Алексеевича Ростовцева (род. 1730, ум. 1804) и Матрёны Андреевны, урожд. N (род. 1748, ум. 1805).
 Прасковья Ивановна. Муж: Хлапонин.
 N Ивановна. Муж. Пётр Иванович (Пьетро) Липранди (род. 1755, Пьемонт, ум. 02.11.1810, Санкт-Петербург).

Описание герба 
В щите на серебряном поле червлёная извивающаяся змея в столб, за ней накрест положенные опрокинутый червлёный жезл и лазоревый меч остриём вниз. В главе щита шестиконечная золотая звезда между двух серебряных орлиных крыльев.

Щит увенчан баронской короной и двумя баронскими коронованными шлемами. Нашлемники: правый — три страусовых пера, из коих среднее серебряное, правое червлёное, а левое лазоревое; левый — золотая шестиконечная звезда между двух серебряных орлиных крыльев. Намёты правого шлема — червлёный с серебром, левого — лазоревый с золотом. Щитодержатели: два грифа с червлёными глазами и языками, верхняя их половина синяя, нижняя серебряная. Девиз: «ТРУДОМ И ТВЕРДОСТИЮ» червлёным на серебряной ленте.
Герб барона Кусова внесён в Часть 12 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 37.

Портреты

Примечания

Литература 
 

Баронские роды России
Дворянские роды, на гербах которых изображены змеи
Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера